Teognost d'Alexandria (escriptor romà), escriptor romà cristià 
 Teognost d'Alexandria (escriptor romà d'Orient), escriptor romà d'Orient